Jméno a příjmení Jan Červinka má více nositelů:

 Jan Červinka (akademik) (* 1948) – český akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 Jan Červinka (horolezec) (* 1930) – český horolezec, zasloužilý mistr sportu
 Jan Červinka (politik) (1924–???) – český politik, poúnorový a normalizační poslanec KSČ

podobné
 Jan Červenka